OAK ou Oak (qui signifie chêne en anglais) peuvent avoir plusieurs significations :

 OAK est un consortium aéronautique russe.
 OAK est le code AITA de l'aéroport international d'Oakland, en Californie.
 Oak est le nom d'un langage de programmation informatique précurseur de Java
 Oak Investment Partners est une entreprise américaine

Toponyme 

 Oak, une ville du Nebraska.
 Oak Tree House, une structure troglodytique du comté de Montezuma, dans le Colorado.
 Le District historique d'Oak Creek, un district historique du comté de Washington, dans l'Utah.

Code
Code IATA des aéroports